Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, une allée, un chemin ou une rue du Forgeron :

Avenue du Forgeron à Braine-l'Alleud
 Chemin du Forgeron à Bruxelles
 Rue du Forgeron à Mouscron

Allée du Forgeron à Coignières
 Avenue du Forgeron à Nantes
 Rue du Forgeron à Rohrwiller
 Rue du Forgeron à Schaffhouse-sur-Zorn
 Rue du Forgeron à Terville
 Allée du Forgeron à Villeneuve-d'Ascq

Forgeron